Zionsfriedhof steht für:
 Zionsfriedhof (Berlin)
 Zionsfriedhof (Bielefeld)
 Zionsfriedhof (Jerusalem)